A koronás sas a következőket jelentheti:

Állatok 
Koronás sas (Stephanoaetus coronatus), madárfaj
Koronás sas, uralkodói, állami címereken szereplő jelkép

Filmek, sorozatok
Gyűrű koronás sassal, Andrzej Wajda 1992-es filmje Pierścionek z orłem w koronie címmel.
A koronás sas, 2003-ban bemutatott lengyel dokumentumfilm-sorozat Pierścionek z orłem w koronie címmel Hanna Kramarczuk rendezésben
Koronás sas, 2018-ban bemutatott 405 részes lengyel történelmi, a XIV. században játszódó televíziós sorozat korona królów címmel Wojciech Pacyna, Jacek Soltysiak és Jerzy Krysiak rendezésében